Бенедетти — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бенедетти, Альдо де (1892—1970) — итальянский драматург и киносценарист.
 Бенедетти, Винсент (1817—1900) — французский дипломат, граф.
 Бенедетти, Джамбатиста (1530—1590) — итальянский математик, механик, теоретик музыки.
 Бенедетти, Джордано (род. 1989) — итальянский легкоатлет.
 Бенедетти, Марио (1920—2009) — уругвайский журналист, поэт и писатель, драматург, литературовед.
 Бенедетти, Никола (род. 1987) — английская (шотландская) скрипачка итальянского происхождения.
 Бенедетти, Николас (род. 1997) — колумбийский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Бенедетти, Рене (1901—1975) — французский скрипач и музыкальный педагог.
 Бенедетти, Сильвия (род. 1979) — итальянский политик, депутат Палаты депутатов Италии от Движения пяти звёзд.
 Бенедетти, Симоне (род. 1992) — итальянский футболист.
 Бенедетти, Стефан (род. 1951) — основатель и глава Европейского Айкидо Мутокукай, шихан, 7 дан.
 Бенедетти, Чезаре (род. 1987) — итальянский велогонщик.